Agaue är ett släkte av kvalster. Agaue ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur